

Клини — село в Олешківському районі Херсонської області

Клини — село у Вілейського району Мінської області

